Cisowa Grapa (861 m) – szczyt w Grupie Kocierza w Beskidzie Małym. Jego południowo-zachodnie stoki opadają ku dolinie Isepnicy, północne ku Przełęczy Isepnickiej, zaś w stoki północno-wschodnie wcina się potok Roztoka będący dopływem Wielkiej Puszczy. W południowym kierunku poprzez bezimienną przełęcz 730 m ciągnie się grzbiet ze szczytami Wielka Cisowa Grapa, Maleckie i Jaworzyna oddzielający  dolinę Isepnicy od doliny Kocierzanki.

Cisowa Grapa jest całkowicie porośnięta lasem. W odróżnieniu od Wielkiej Cisowej Grapy nazywana bywa czasami Małą Cisową Grapą lub Cisową Grapą Północną. Na mapach austriackich z XIX wieku, a następnie na mapach polskich (za Kazimierzem Sosnowskim) szczyt nosił nazwę Wielki Cisownik.

Wierzchołek Cisowej Grapy od zachodu trawersuje czerwony Mały Szlak Beskidzki.

 Szlaki turystyczne
  Mały Szlak Beskidzki na odcinku: Zapora Porąbka – Żar – Kiczera – Przełęcz Isepnicka – Cisowa Grapa – Wielka Cisowa Grapa – Przysłop Cisowy – Kocierz – Przełęcz Szeroka – Beskid – Błasiakówka – Przełęcz Kocierska. Czas przejścia: 4.05 h, ↓ 3.30 h

Przypisy 

Szczyty Beskidu Małego